Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dave Randall e Jack Waite che hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Robbie Koenig 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Dave Randall /  Jack Waite (Campioni)
 Brent Haygarth /  Marcos Ondruska (primo turno)

 Cristian Brandi /  Jens Knippschild (primo turno)
 Tom Kempers /  Stephen Noteboom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1997